Котанджян — фамилия. Известные носители:
 Котанджян, Гайк Саргисович (род. 1945) — армянский военный дипломат, учредитель и глава Института национальных стратегических исследований (ИНСИ) МО РА.
 Котанджян, Рафаэль Артёмович (1942—2022) — советский и армянский актёр театра и кино. Заслуженный артист Республики Армения.
 Котанджян, Тигран Корюнович (род. 1981) — армянский шахматист, гроссмейстер (2006).